Antoniya est un prénom féminin russe et bulgare dérivé d'Antonius et variante d'Antonina. Ce prénom peut désigner:

Prénom
Antoniya Grigorova (née en 1986), skieur cross-country bulgare
 (née en 1976), athlète bulgare en saut en longueur

Voir aussi

Référence

Homonymie de prénom
Prénom bulgare
Prénom russe